Por Stanfield pode estar à procura de:
 Stanfield (Arizona)
 Stanfield (Carolina do Norte)
 Stanfield (Oregon)

Desambiguação